LDF steht für 

 Lesotho Defence Force, die Streitkräfte Lesothos
 Lofa Defense Force, eine Privatarmee in Liberia

LdF steht für

 Leiter der Feuerwehr

Abkürzung